een radioprogramma van John Peel, zie The Peel Sessions (radioprogramma)
 een muziekalbum van Joy Division, zie The Peel Sessions (Joy Division)